Saints kan syfta på:
 Saints, Seine-et-Marne
 Saints-en-Puisaye